Andrej Čerkasov – tennista sovietico
 Nikolaj Čerkasov – attore sovietico
 Nikolaj Čerkasov – ciclista russo